Эрмелу (Аркуш-де-Валдевеш) — район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу. 
 Эрмелу (Мондин-де-Башту) — район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.